Dorohusk peut désigner :

Toponymie 
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Dorohusk, gmina rurale du powiat de Chełm
 Dorohusk, village et chef-lieu de la gmina de même nom